Corsten ist der Familienname folgender Personen:

Ferry Corsten (* 1973), niederländischer Trance-DJ und -Produzent
Hermann Corsten (1889–1968), von 1933 bis 1954 Direktor der Universitäts- und Stadtbibliothek Köln
Michael Corsten (* 1961), deutscher Soziologe an der Universität Hildesheim
Severin Corsten (1920–2008), deutscher Bibliothekar und Historiker
Thomas Corsten (* 1961), deutscher Althistoriker
Wilhelm Corsten (1890–1970), Historiker und Domherr in Köln

Siehe auch:
Corston
Korsten